Glaisdale (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
Glaisdale (oorlogsschip), een Noors oorlogsschip tijdens de Tweede Wereldoorlog